Лига 1 2009–10 е 72-рият сезон от оснваването ѝ. Бордо са защитаващият шампион. Кръговете бяха обявени на 5 юни 2009. Сезонът започна на 8 август и ще завърши на 15 май 2010. Има 3 отбора получили промоция от Лига 2, които заменят 3-те отбора, отпаднали от сезон 2008/09. 20 отбора участват в лигата и три отбора отпадат във втора дивизия, Лига 2. Германската компания Пума стана официален доставчик на топки за този сезон.

Промоции и отпадания 
Отбори получили промоция от Лига 2 2008/09
 Шампион: Ланс
 Второ място: Монпелие
 3-то място: Булон

Отбори отпаднали в Лига 2 2009/10
 18-о място: Кан
 19-о място: Нант
 20-о място: Льо Авър

Турнирна таблица 

Източник: Лига 11 Марсилия ще завърши на четвърто или по-горно място и мястото им за Лига Европа от Купата на лигата отива при петия отбор.2 Пари Сен Жермен спечели Купата на Франция и се класира за плей-офите на Лига Европа 2010/11(Ш) = Шампион, (О) = Отпадане, (П) = Промоция, (К) = Квалификация за съответния турнир или фаза, (ТК) = Отбор класирал се за съответния турнир, но неопределена фаза, (Б) = Победител в плей-офите, (А) = Продължава в следващ кръг

Резултати 

Източник: Лига 1 календар

Статистика

Голмайстори 

Последно обновяване: 9 май 2010Източник: LFP.fr

Асистенции 

Последно обновяване: 7 май 2010Източник: LFP.fr

Награди

Играч на месеца

Годишни награди 
Номинираните за играч, вратар, млад играч, мениджър и гол на годината в Лига 1. Те ще бъдат определени на 9 май. Победителите ще се изпишат с удебелен шрифт.

Играч на годината

Млад играч на годината

Вратар на годината

Мениджър на годината

Гол на годината

Отбор на годината

Статистика за сезона 
От 11 април 2010

Голове 
 Първи гол за сезона: Мамаду Нианг за Марсилия срещу Гренобъл, 1 минута и 34 секунди (8 август 2009)
 Най-бърз гол в мач: 1 минута – Роланд Лама за Льо Ман срещу Монпелие (10 април 2010)
 Най-късен гол в мач: 90+4 минути и 27 секунди – Слоан Приват за Сошо срещу Ланс (7 ноември 2009)
 Първи автогол за сезона: Оливиер Монтерубио (Лориан) за Лил, 64 минути и 38 секунди (9 август 2009)
 Първа дузпа за сезона: 58 минути и 44 секунди – Матиеу Кутадеур (вкарва) за Льо Ман срещу Лион (8 август 2009)
 Първи хет-трик за сезона: Мишел Бастос (Лион) срещу Сошо (21 февруари 2010)
 Най-голяма победа: 5 гола
 Лориан 5 – 0 Булон (7 ноември 2009)
 Гренобъл 5 – 0 Оксер (6 февруари 2010)
 Най-много голове в един мач: 10 гола – Лион 5 – 5 Марсилия (8 ноември 2009)
 Най-много голове в едно полувреме: 6 гола
 Лион 5 – 5 (2 – 2 на полувремето) Марсилия (8 ноември 2009)
 Булон 2 – 5 (1 – 0 на полувремето) Пари Сен Жермен (2 декември 2009)

Дисциплина 
 Първи жълт картон за сезона: Сидни Гову за Лион срещу Льо Ман, 9 минути и 24 секунди (8 август 2009)
 Първи червен картон за сезона: Кирил Жеунечам за Монпелие срещу Пари Сен Жермен, 32 минути и 11 секунди (8 август 2009)
 Най-късно даден картон в мач: Никола Пенетеу (червен) в 90+3 минута и 44 секунда за Валансиен срещу Нанси (8 август 2009)
 Най-много жълти картони в един мач: 9
 Рене 0 – 1 Оксер – 4 за Рене (Фабиен Лемоине, Йан М'Вила, Асамоа Гиан и Лусиен Аубей) и 5 за Оксер (Аурелиен Капуе, Седрик Енгбар, Стефане Гричинг, Денис Олиеч и Жан-Паскал Мино) (3 октомври 2009)
 Най-много червени картони в един мач: 3
 Бордо 2 – 2 Лион – 2 за Бордо (Беноа Тремулина и Жусие) и 1 за Лион (Антони Ривейер) (17 април 2010)

Други 
 Най-дълго продължение на второто полувреме: 5 минути и 56 секунди – Ланс срещу Лил (20 септември 2009).
 На 9 август 2009, Бордо направи рекорд за най-много последователни победи в лигата с 12, като премина рекорда от 11 на Лил от 1949, които печелят последните 4 от сезона 1948/49 и техните първи 7 мача от сезона 1949/50. Победите на Бордо започнаха по време на сезона 2008/09, на 14 март 2009 с победа над Ница с 2 – 1. Отборът счупи рекорда на първия ден от този сезона с победа над Ланс с 4 – 1. Рекордът продължи 14 мача и завърши с равенство 0 – 0 с Марсилия на 30 август.
 На 31 октомври 2009, Гренобъл постави рекорд за най-много поредни загуби във френския футбол следвайки 11-ата загуба на клуба, с 0 – 2 от Лил. Предният рекорд от 10 поредни загуби бе на Сет не бе достигант от 1947. Поредицата от загуби завърши следващата седмица, на 7 ноември, след като завърши наравно 0 – 0 с Монако

Стадиони 

Последно обновяване: 7 април 2010Източник: LFP.fr

Турнири по футбол във Франция